Kalika peut faire référence à :
 Kalika, un comité de développement villageois du Népal situé dans le district d'Achham ;
 Kalika, un comité de développement villageois du Népal situé dans le district de Bardiya ;
 Kalika, un comité de développement villageois du Népal situé dans le district de Dailekh ;
 Kalika, un comité de développement villageois du Népal situé dans le district de Dolpa ;
 Kalika, un comité de développement villageois du Népal situé dans le district de Humla ;
 Kalika, un comité de développement villageois du Népal situé dans le district de Kanchanpur ;
 Kalika, un comité de développement villageois du Népal situé dans le district de Kaski ;
 Kalika, une municipalité rurale du Népal située dans le district de Rasuwa ;
 Kalika, un comité de développement villageois du Népal situé dans le district de Sindhulpalchok.